Майя Вилккумаа (; род. 9 ноября 1973, Хельсинки, Финляндия) — финская певица. Она является одной из самых успешных певиц Финляндии. Сама пишет музыку и тексты своих песен.

Карьера

1990-е 

Вилккумаа занималась игрой на фортепиано до 16 лет. В 1990 г. основала со своими друзьями группу Tarharyhmä, чьи песни попали в ротацию на государственные радиостанции. Майя сочиняла слова и музыку большей части песен группы Tarharyhmä. Группа распалась в 1995 году, когда Вилккумаа начала брать также уроки пения. Она также играла на клавишных в группе Hunajamelonit. Вилккумаа поступила в Kallion lukio в 1992 году и изучала финский язык в университете Хельсинки с 1993 года.

В 1999 г. Майя собрала собственную группу, в состав которой входят сейчас также клавишник Теро Пеннанен, басист Нико Коко и гитарист Микко Косонен. Барабанщик Ян Петман покинул группу весной 2007-го года. Его место занял Марко Тимонен.

В 1999 г. группа выпустила дебютный альбом Pitkä ihana leikki. Песня Satumaa-tango с этого альбома стала хитом.

2000-е 

Выпущенный в 2001-м году альбом Meikit, ketjut ja vyöt также был успешным, а альбом 2003-го года Ei – один из самых продаваемых финских альбомов. Заглавная песня и "Mun elämä" стали хитами. Альбом Se ei olekaan niin (2005) стал платиновым. Синглы. Синглы Kesä и Liian kauan попали в горячую ротацию на радио. Вышедший в сентябре 2006-го сингл Hei tie поднялся на вершину финского национального хит-парада. В ноябре 2006-го вышел сборник Totuutta ja tehtävää, который, помимо лучших хитов, содержал четыре новые песни, два раритета и бонус-DVD, который содержит видеоклипы, записи концертов и интервью.

В начале 2007 г. Вилккумаа отправляется в тур Totuutta ja tehtävää, всего 28 концертов, который продлился с 31 января по 24 марта 2007 г. Записи с этого тура составили концертный альбом Ilta Savoyssa.
Пятый студийный альбом, Superpallo, был выпущен 1 октября 2008 г. Продюсером альбома стал Рику Маттила. Первый сингл с альбома – Suojatiellä, второй – Luokkakokous, и третий – Mä haluun naimisiin.
Майя Вилккумаа выпустила шестой студийный альбом Kunnes joet muuttaa suuntaa 21 апреля 2010 г.

Личная жизнь 

Раньше у Майи были отношения с продюсером и звукорежиссёром Сами Аалтоненом. С 2003 г. встречалась с Микко Косоненом, в 2007 г. они поженились. В конце 2007 г. у них родилась дочь Саара.

Дискография

Альбомы 
 Pitkä ihana leikki (1999)
 Meikit, ketjut ja vyöt (2001)
 Ei (2003)
 Se ei olekaan niin (2005)
 Totuutta ja tehtävää (2006)
 Ilta Savoyssa (2007)
 Superpallo (2008)

Видеоклипы 
 Satumaa-tango (1999)
 Tähti (1999)
 Totuutta ja tehtävää (2001)
 Ingalsin Laura (2001)
 Ei (2003)
 Kesä (2005)
 Hei tie (2006)
 Saaressa (2007)
 Suojatiellä (2008)
 Luokkakokous (2008)

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Видео на Youtube
 Тексты песен

Рок-музыканты Финляндии
Певцы и певицы Финляндии
Родившиеся в Хельсинки
Наставники телешоу «The Voice»